Lament může být:

 Lament
 Lament (báseň) – báseň Dylana Thomase, později zhudebněná Johnem Calem
 Lament (album, Ultravox) – album skupiny Ultravox (1984)
 Lament (album, Einstürzende Neubauten) – album skupiny Einstürzende Neubauten (2014)